Az 1988. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 26-án rendezték a Nakiska síközpontban. Az aranyérmet a svájci Vreni Schneider nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1988. évi téli olimpiai játékokon